Výraz Cesta ke štěstí je názvem několika děl.

 kinematografie
 Cesta matky Krausenové ke štěstí – v originále , německé filmové drama z roku 1929 od režiséra Phila Jutziho
 Cesta ke štěstí (film, 1951) – československý budovatelský film z roku 1951 od režiséra Jiřího Sequense st.
 Mládí na cestách ke štěstí – sovětský dokumentární film z roku 1955 od režisérů R. Grigorjeva a Josifa Poselskije
 Cesta ke štěstí (film, 1958) – v originále , německý muzikál z roku 1958 od režiséra Wolfganga Schleifa
 Cesta ke štěstí (film, 1999) – v originále , komediální film Francie a USA z roku 1999 od režiséra Richarda Wenka
 Dlouhá cesta ke štěstí (film) – v originále , německý romantický film z roku 2000 od režiséra Dietera Kehlera podle stejnojmenného románu Rosamunde Pilcher (viz dále)
 Bianca - Cesta ke štěstí – též Bianca – Cesta za štěstím, v originále , německý romantický seriál z let 2004–2005, na něj navazuje
 Julie - Cesta ke štěstí – v originále , německý romantický seriál z let 2005–2008
 Ellis na cestě ke štěstí – v originále , komediální film Nizozemska a Spojeného království z roku 2004
 Cesta ke štěstí (film, 2006) – v originále , německý romantický film z roku 2006 od režisérky Heidi Kranz

 hudba
 Cesta ke štěstí – album z roku 1976 od české zpěvačky Hany Zagorové
 Cesta ke štěstí – jedna z písní z československé pohádky z roku 1987 Ať přiletí čáp, královno!

 literatura
 Dlouhá cesta ke štěstí – v originále , německý román pro ženy od Rosamunde Pilcher, podle něj byl později natočen stejnojmenný film (viz zpět)
 Cestou ke štěstí – román pro ženy od Barbary Cartland
 Cesta ke štěstí (Gjamccho a Cutler) – v originále , náboženská a psychologická kniha od dalajlámy Tändzina Gjamccha a Howarda C. Cutlera, na ni navazuje
 Cesta ke štěstí v práci – v originále 
 a Cesta ke štěstí ve strastiplném světě – v originále 
 Cesta ke štěstí (Hubbard) – v originále , kniha o morálních principech Lafayetta Rona Hubbarda
 Cesta ke štěstí dnes, zítra a navždy – psychologická kniha Kurta Tepperweina

Podobné výrazy 

 Cesta za štěstím
 Čekání na štěstí